Aveia-barbada é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Avena barbata subsp. barbata
 Avena barbata subsp. lusitanica